Die WTA Championships 2002 (auch als Home Depot Championships presented by Porsche bekannt) waren ein Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Los Angeles, Vereinigte Staaten. Das Turnier fand vom 6. bis zum 11. November 2002 im Staples Center statt. 

Serena Williams im Einzel und das Duo Lisa Raymond und Rennae Stubbs im Doppel waren die Titelverteidigerinnen. 

Siegerin im Einzel wurde Kim Clijsters, die Serena Williams mit 7:5 und 6:3 besiegte. Den Doppeltitel sicherte Jelena Dementjewa / Janette Husárová gegen Cara Black / Jelena Lichowzewa mit 4:6, 6:4 und 6:3.

Einzel

Qualifikation 
Die 16 bestplatzierten Damen der WTA Tour qualifizierten sich für diesen Wettbewerb.

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Qualifikation 
Die 8 bestplatzierten Doppelpaarungen der WTA Tour qualifizierten sich für diesen Wettbewerb.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 Offizielle Webseite WTA Championships (englisch)

Einzelnachweise 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Los Angeles
Crypto.com Arena